Bessons, cadascun dels dos o més membres nascuts en un part múltiple, vegeu bessó
 Músculs bessons, múscul de la cama 
 Constel·lació dels Bessons, constel·lació zodiacal 
 Signe dels bessons o gèminis (astrologia) dels nascuts entre el 16 de juny i el 15 de juliol
 Els Bessons (El Llegat), personatges de la trilogia El Llegat, de Christopher Paolini
 els bessons, comèdia escrita pel comediògraf romà Plaute, entre el 216 i el 186 aC 
 Paradoxa dels bessons, enunciat proposat per Einstein per explicar la teoria de la relativitat
 Toponímia:
 Els Bessons (Torroja del Priorat): muntanya al municipi de Torroja del Priorat (Priorat)
 Els Bessons (les Borges Blanques): muntanya al municipi de les Borges Blanques (Garrigues)
 Els Bessons (Garrigues), espai d'interès natural 
 Tossal dels Bessons, muntanya entre els municipis de l'Albagés i de Castelldans a la comarca de les Garrigues